Luis Lobo ist der Name folgender Personen:

* Luis Lobo (Tennisspieler) (* 1970), argentinischer Tennisspieler und -trainer
 Luis Lobo (Fußballspieler, 1983)  (Luis Miguel Lobo; * 1983), argentinischer Fußballspieler 
 Luis Lobo (Fußballspieler, 1987) (Luis Roberto Lobo Dubón; * 1987), honduranischer Fußballspieler